Vargem Grande kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vargem Grande (ort), Maranhão, 
 Vargem Grande do Sul (ort), São Paulo, 
 Vargem Grande (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar